The Sinner (boek), een medische thriller uit 2003 van de Amerikaanse auteur en arts Tess Gerritsen
The Sinner (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie